Spojení písmen T a E může mít různé významy:

TE 
 AL-TE – kód ISO 3166-2 pro okres Tepelenë
 BN-TE – kód ISO 3166-2 pro Temburong
 SPZ okrese Trenčín
 TE pufr – laboratorní pufrovací roztok

te 
 telugština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

Te 
 tellur (z latinského Tellurium) – chemický prvek